

Сєлніца — село, громада в окрузі Зволен, Банськобистрицький край.
 Ліптовська Сєлніца — село, громада округу Ліптовський Мікулаш, Жилінський край.

Див. також 
 Сільниця (значення)